Фелижбе́рту (в старых источниках — Филибе́р) Корде́йру (; 1774—1855) — португальский поэт и публицист.

Бежал в Бразилию, опасаясь ответственности за памфлеты против Наполеона I; написал: «Poesias de um Lisbonense» (Лиссабон, 1805) и «Obras poéticas» (Рио-де-Жанейро, 1827—1840).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Поэты Португалии
Публицисты Португалии
Родившиеся в 1774 году
Умершие в 1855 году